Top 100 steht für:

 Album Top 100, siehe Deutsche Albumcharts
 Single Top 100, siehe Deutsche Singlecharts

TOP 100 steht für:
 TOP 100, Innovations-Benchmarkingprojekt unter Schirmherrschaft von Ranga Yogeshwar

Siehe auch:
 MTV Top 100 (Chartshow)